Калу — многозначный термин:

Топонимы
 Калу — река на Шри-Ланке.
 Калу — река в Индии.
 Калу — горный хребет в Башкортостане.

Фамилия.
Известные носители:
 Калу, Бонавантюр (rod. 1978) — ивуарийский футболист.
 Калу, Саломон (род. 1985) — ивуарийский футболист, нападающий.
 Калу, Самуэль (род. 1997) — нигерийский футболист, играющий на позиции полузащитника.

Другие значения
 Калу — этрусский бог.